

Geografia
 Papín – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Humenné

Persone
 Denis Papin (1647-1712) – matematico, fisico e inventore francese
 Hubert Papin (1943) – ex cestista francese
 Isaac Papin (1657-1709) – religioso, filosofo e teologo francese
 Jean-Pierre Papin (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese